Kurowo ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Kurowo (Bobolice), deutsch Kurow, Dorf in der Gmina Bobolice in der Woiwodschaft Westpommern
 Kurowo (Choczewo), Dorf in der Gmina Choczewo in der Woiwodschaft Pommern
 Kurowo (Gozdowo), Dorf in der Gmina Gozdowo in der Woiwodschaft Masowien
 Kurowo (Grodzisk Wielkopolski), Dorf in der Gmina Grodzisk Wielkopolski in der Woiwodschaft Großpolen
 Kurowo (Kobylin-Borzymy), Dorf in der Gmina Kobylin-Borzymy in der Woiwodschaft Podlachien
 Kurowo (Kościan), Dorf in der Gmina Kościan in der Woiwodschaft Großpolen
 Kurowo (Krasne), Dorf in der Gmina Krasne in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Stare Kurowo